Гульва — притока Кодри, річка у Макарівському районі Київської області.
 Гульва  — притока Гуйви, річка у Козятинському районі Вінницької області